Бордой — топоним.

 Бордой — упразднённое в 2005 году село в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) России, входило в состав Ынгинского наслега.
 Бордой, Борой — один из Фарерских островов.